Алекс Дженнингс (, 10 мая 1957 года, Эссекс, Великобритания) — британский актёр театра, радио, кино и телевидения. Дженнингс является единственным обладателем трех категорий Премии Лоренса Оливье (в комедии, в драме и в мюзикле). В 1988 году он получил высшую театральную награду Лондона за роль Глумова в комедии «На всякого мудреца довольно простоты» в номинации «Лучшее исполнение в комедии», в 1996 году — в номинации «Лучшая мужская роль в пьесе» за роль в «Пер Гюнте», в 2003 году — в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле» за роль Генри Хиггинса в «Моей прекрасной леди». Самой известной на большом экране для Дженнингса стала роль принца Чарльза в фильме Стивена Фрирза «Королева». Он сыграл членов британской королевской семьи также в сериалах 2016 года «Виктория» и «Корона»: бельгийского короля Леопольда I и британского монарха Эдуарда VIII соответственно.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Уорикского университета
Члены Национального молодёжного театра
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании